4 miejscowości w Polsce: 
 Plewki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse 
 Plewki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Długosiodło 
 Plewki – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Szepietowo 
 Plewki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Olecko 
 plewki – (botanika); elementy składowe w niektórych typach kwiatów 
Zobacz też: Tchórzew-Plewki, Zambrzyce-Plewki, plewka